Osoby o tym nazwisku:
 Anna Szafrańska – polska pisarka
 Karina Szafrańska – polska aktorka
 Katarzyna Szafrańska – polska alpejka, trenerka, olimpijka